Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer eram os atuais campeões, mas perderam na primeira rodada para Kei Nishikori e Milos Raonic. Santiago González e Scott Lipsky conquistaram o título, derrotando Daniele Bracciali e Jonathan Erlich na final por 6–2, 7–6(7–3).

Cabeças de chave

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Primeira rodada)
  Julian Knowle /  Horia Tecău (Semifinais)

<li>  'Santiago González /  Scott Lipsky (Campeões)
<li>  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot (Quartas de final)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D